Boratto est un patronyme porté notamment par :
 Ercole Boratto (1886-1970), chauffeur de Benito Mussolini, et pilote automobile italien ;
 Caterina Boratto (1915-2010), actrice italienne ;
 Gui Boratto (1974-), compositeur, DJ et producteur brésilien.